Полицейский роман
 Полицейская драма